Jiuli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiuli (socken i Kina, Chongqing), 
 Jiuli (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar